

Залешани — гміна в Стальововольському повіті Підкарпатського воєводства
 Залешани — село в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Залешани — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Залешани — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства